Stidworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Imogen Stidworthy (* 1963), britische Multimedia-Künstlerin
 John Stidworthy (* 1943), britischer Sachbuchautor